Killswitch Engage е пети студиен албум на метълкор групата Килсуич Ингейдж, издаден на 30 юни 2009 г. от Roadrunner Records. Дебютира на 7-о място в Билборд 200 и е най-високо класиран албум на групата. Това е последен албум с Хауърд Джоунс на вокалите.

Състав 
 Хауърд Джоунс – вокали
 Адам Дуткевич – китара
 Джоел Строузъл – китара
 Майк Д'Антонио – бас
 Джъстин Фоули – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Източници 

Музикални албуми от 2009 година
Албуми на Килсуич Ингейдж